Ернест Сен-Шарль Коссон (; 1819–1889) — французький ботанік.

Коссон відомий своїми ботанічними дослідженнями у Північній Африці, протягом своєї кар'єри він брав участь у восьми поїздках в Алжир. У 1863 році він був обраний президентом Société botanique de France, та з 1873 до 1889 року він був членом Французької академії наук.

Разом із Жак Ніколя Ернест Жермен де Сен-П'єр (1815–1882) він опублікував впливовий Atlas de la Flore des Environs de Paris.

Окремі публікації 
 
 Introduction à la Flore d'Algérie, etc. (with Michel Charles Durieu de Maisonneuve), 1854.
 Rapport sur un Voyage botanique en Algérie, de Philippeville a` Biskra et dansles Monts Aure's, 1856.
 Instructions sur les observations et les collections botaniques à faire dans les voyages, 1872
 Note sur le projet de création en Algérie d'une mer dite intérieure, 1880
 Forets, bois et broussailles des principales localités du Nord de la Tunisie explores, 1883.

Примітки 

Французькі ботаніки
Уродженці Парижа
Члени Французької академії наук
Померли в Парижі